Az 1988-as rali-világbajnokság volt a 15. rali-világbajnoki szezon. Január 16-án kezdődött és november 24-én lett vége. Az egyéni bajnok Miki Biasion lett, a csapat világbajnok pedig a Lancia.

Végeredmény

Versenyző

További információk 
 1988-as rali-világbajnokságról a rallybase.nl honlapon

1988
Rali